Катарина-Амалија (7. децембар 2003) је престолонаследница Краљевине Холандије, као најстарија ћерка краља Вилема-Александра од Холандије и краљице краљице Максиме Зорегијете.

Породично стабло

Породица

Референце

Спољашње везе 

Рођени 2003.
Холандска краљевска породица